Penelopognathus — род травоядных орнитоподовых динозавров надсемейства Hadrosauroidea из раннемеловой эпохи Азии. Типовой и единственный вид Penelopognathus weishampeli назван и описан Паскалем Годфруа и коллегами в 2005 году. Название рода образовано из слов греческого языка «penelops», что значит «дикая утка» (также отсылка к имени жены Одиссея Пенелопе из поэмы Гомера), и «gnathos», что означает «челюсть». Видовое имя дано в честь Дэвида Б. Вейсхампеля — американского палеонтолога, внёсшего большой вклад в изучение гадрозавров.

История исследования 
Голотип IMM 2002-BYGB-1, представляющий собой правую зубную кость, обнаружен в слоях формации Баинь-Гоби, датированных альбом, Внутренняя Монголия, Китай.

Описание 
Penelopognathus диагностируется по следующим аутапоморфиям: удлинённая ветвь зубной кости (соотношение длины к высоте на середине длины — 4,6) с прямым вентральным краем; на латеральной стороне зубной кости имеется около 20 отверстий, расположенных неравномерно.

По общей морфологии дентарные зубы Penelopognathus похожи на зубы Altirhinus и Probactrosaurus (оба рода также из раннего мела пустыни Гоби), но и имеют явные отличия, по которым выделение нового рода Penelopognathus справедливо. Зубы последнего примитивнее зубов Probactrosaurus, но продвинутее — Altirhinus.

Филогения 
Согласно филогенетическому анализу, проведённому Ramirez-Velasco в 2012 году для выяснения положения Huehuecanauhtlus, Penelopognathus занимает базальную позицию в гадрозавроидах:

Примечания 

Гадрозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2005 году
Вейсхампель